Afumați ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Afumați (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Afumați (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Afumați (Olt), Dorf im Kreis Olt